Nuclear — второй студийный альбом парижской индастриал группы Krystal System, выпущен в 2011 году на бельгийском лейбле Alfa Matrix. Альбом издан в трёх версиях, стандартной, лайт и двухдисковом исполнении. На бонус диске находятся ремиксы таких групп, как Implant, amGod, :en:Treponem Pal и других. Nuclear достиг 3 места в Deutsche Alternative Charts.

Список композиций

CD1 
 Fiction 4:11 
 Un État D’Hypnose 4:19 
 World Is Calling 3:51 
 So Long 3:33 
 Automatic Ideology 3:30 
 Rat Track 3:39 
 Nuclear Winter 4:11 
 Iron Song 3:45 
 Requiem 3:21 
 Nowhere 3:38 
 Around The World 4:45 
 Le Chaos 4:11 
 Sanctuary 4:12 
 Le Chaos (Radio Edit) 3:36

Бонус CD2 
 Dead World 2:46 
 Around The World (Territory Vision) Remix – DJ Taiki 6:19 
 Nuclear Winter (Not Alone Remix) 4:18 
 So Long (Never Surrender Mix) Remix – amGod 5:37 
 Nuclear Winter (Quatre Vingt Quatre Remix) Remix – Implant 3:57 
 Automatic Ideology (BerlinindusDrill69) Remix – DJ Drill, EDRIVER69 5:02 
 Around The World (Edit) Remix – Treponem Pal 4:13 
 Fiction (Whisper Version) 4:17 
 Un État D’Hypnose (Apocalyptic Side) Remix – Punish Yourself, Sonic Area 3:26 
 Sanctuary (Ethan Fawkes Rmx) Remix – Ethan Fawkes 4:48 
 Automatic Ideology (Maxi Vinyl) 4:19 
 White Light (Original Iron Song Version) 3:21 
 Le Chaos (Final Tape) 4:06

Участники записи 
 Bonnie (вокал, гитара)
 N° 7 (вокал, синтезатор, семплы)

Ссылки 
 Официальный сайт Krystal System
 Альбом на discogs.com
 Альбом на amazon.com
 Отзыв allmusic.com

Примечания 

Альбомы 2011 года
Альбомы электронной музыки
Альбомы Krystal System
Альбомы Alfa Matrix